Аюрбарибада ( — ) — четвёртый император династии Юань в 1311—1320 годах (китайское храмовое имя Жэнь-цзун (); девизы правления — Хуанцин, , 1312—1313, Янью, , 1314—1320), каган (каан) Монгольской империи (монгольское храмовое имя — Буянту-хаган, ).

Юность 

Аюрбарибада, второй сын Дармабалы, брата Тэмура и внука Хубилая, родился в 1285 году. Учился у конфуцианца Ли Мэна. С юности его окружали такие китайские учёные как Чэнь Хао (1264—1339), Ван И, Ван Юэ (1252—1333), Чжао Мэнфу (1254—1322), Ван Цзе (1275—1336), Чжан Янхао, Шан Е (1244—1319), Яо Суй (1201—1278) и Сяо Ку (1241—1318); художники Шан Ци и Ван Чжэньпэн; Чаган, учёный из Балха, будущий выдающийся переводчик.

Старшая жена каана Тэмура влиятельная Булухан (Бурхан) добилась в июне 1305 года утверждения наследником её сына Дэ-шоу, и, чтобы облегчить ему путь к трону, выслал из столицы возможных соперников. Аюрбарибада в августе был отправлен в Хуай-чжоу (Цинь-ян, Хэнань) как князь Хуайнин. Дэ-шоу умер в январе 1306 г., и после смерти Тэмура 2 февраля 1307 года в борьбе за власть сошлись две партии. Одна выдвигала кандидатом на престол двоюродного брата Тэмура Ананду, князя Аньси, при регентстве Булухан, его любовницы; их поддерживали левый министр (цзо-чэнсян) Ахутай и другие чиновники правительства. Другая партия выступала за племянников Тэмура — Хайсана и Айюрбарибаду. Хайсан в это время был в западной Монголии, Аюрбарибада в своих владениях в Хуай-чжоу. Хайсан имел славу военного героя, он командовал наиболее мощной армией в империи. Аюрбарибада служил эталоном конфуцианской добродетели и был популярен среди китайцев.

Прибыв в Даду, Аюрбарибада с помощью войск, переданными ему правым министром (ю-чэнсян) Аргасуном, 4 апреля взял штурмом дворец, убил Ахутая и арестовал Ананду и Булухан. Хотя Аюрбарибада получил преимущество, взяв под контроль столицу, Хайсан был не только старшим по возрасту, но и имел военное превосходство над младшим братом. При посредничестве их матери Таджи было достигнуто соглашение, что Аюрбарибада откажется от регентства, установленного им после взятия дворца, а Хайсан признает своего брата наследником после вступления на престол. Последовавшая 21 июня 1307 года интронизация Хайсана, прибывшего из Монголии с 30-тысячным войском, была проведена на манер курултая. Однако, курултай был не более чем ритуалом, исполненным, чтобы придать вид легитимности насильственному захвату трона фракцией Хайсана.

Правление 

Своё возведение на трон Аюрбарибада отпраздновал пиром, продолжавшимся целую неделю, в течение которой ежедневно расходовались 40 лошадей и 4 тысяч овец на «вельможную трапезу». Вступление Аюрбарибады на престол в апреле 1311 года было первым случаем мирной передачи власти в истории Юань. Тем не менее, 30 января 1311 года, всего через три дня после смерти Хайсана, Аюрбарибада упразднил Управление государственных дел, а его главных министров — Тогто (не путать с Тогто, 1314—1355), Сань-бао ну, Юэ Ши, Бао-ба и Ван-пу — арестовал и казнил. Было произведено сокращение чиновничего аппарата до размеров 1293 года. В то же время Аюрбарибада увеличил число конфуцианских учёных в правительстве. В дополнение к советникам из монголов и «цветноглазых» он назначил в Секретариат своего наставника Ли Мэна и Чжан Гуя (1264—1327), учёного из видной северокитайской семьи, делегировав им значительную долю власти. Одним из первых актов хан призвал в столицу 16 старейших чиновников, служивших при дворе Хубилая, включая знаменитых Ли Цяня (1234—1312), Хао Тянь-тина (1261—1317), Чэн Цзюй-фу (1249—1318) и Лю Минь-чжуна (1243—1318). Многие из них в дальнейшем были назначены на высокие должности, другие служили в качестве советников.

В 1312 году было основано государственное Управление по использованию пастбищ Монголии. Согласно Юань ши, «народу Монголии были розданы верблюды, лошади, коровы и овцы, чтобы народ успокоился, пася скот». В 1314 году Аюрбарибада освободил население Монголии, учитывая его тяжёлое положение, от налогов и повинностей на два года и запретил винокурение.

Аюрбарибада считался покровителем искусств и наук. В 1315 году были установлены новые правила приёма экзаменов на занятие государственных должностей, император лично участвовал в приёме. Каан «восхищался древностями» (Юань ши) и заказывал переводы на китайский монгольских исторических сочинений. Он приказал Чагану перевести Ди-фань (вероятно, Алтан дэбтэр) и То-би-чи-янь (Тобчиян, монг. «Краткая история»). Перевод То-би-чи-янь — Шэн-у кай-тянь цзи был возможно переименован в Шэн-у цинь-чжэн лу («Описание личных походов священно-воинственного»).

Успешными были военные походы в правление Аюрбарибады. Когда чагатаид Эсен-Бука восстал против империи в 1316 году, императорские войска подавили восстание и продвинулись на западе до озера Иссык-Куль. Эсен-Бука умер в 1318 году и до крушения империи последующие правители не пытались противостоять номинальной власти великих ханов.

Преемники 
По соглашению с Хайсаном, заключённому по вступлении того на престол в 1307 году, Аюрбарибада становился наследником своего брата, но в свою очередь должен был сделать своим наследником его сына Хошилу. Однако в 1316 году Аюрбарибада в нарушение соглашения утвердил наследником своего сына Шидэбалу. Сторонники братьев, борясь за трон, стали подкупать нужных людей ассигнациями и уничтожать кандидатов на престол. Всё это привело к тому, что при Аюрбарибаде было выпущено бумажных денег на 500 тысяч связок серебра. В итоге Шидэбала наследовал своему отцу (1320—1323), а Хошила занимал трон короткое время в 1329 году.

Примечания

Литература 
 
 

Правители Монгольской империи
Правители Азии XIV века
Юаньские императоры